David Wagner (XVII secolo), commerciante di Bolzano e capostipite dei conti Sarnthein
 David L. Wagner (1956), entomologo americano
David Wagner (1971), allenatore di calcio ed ex calciatore tedesco-statunitense
David Wagner (1974), giocatore di tennis in carrozzina americano
David A. Wagner (1974), crittografo e crittanalista statunitense